

Градок — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.
 Ліптовський Градок — місто, громада в окрузі Ліптовски Мікулаш, Жилінський край.
 Стари Градок — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Тековськи Градок — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Червені Градок — село, громада округу Злате Моравце, Нітранський край.